Села:
 Браїлівка — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Браїлівка — Харківська область, Лозівський район
 Браїлівка — Хмельницька область, Новоушицький район
 Браїлівка — Чернівецька область, Кельменецький район

Див. також 
 Браїлів